Bob Lackey, propr. Robert Lackey (1949-2002) – cestista statunitense
 Brad Lackey (1953) – ex pilota di motocross statunitense
 Edwin Lackey (1929-1992) – vescovo anglicano canadese
 Mercedes Lackey (1950) – scrittrice statunitense